Шокпар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шокпар — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Шокпар — станция в Шуском районе Жамбылской области.
 Шокпар — село в Актогайском районе Павлодарской области.